Піх Богдан Петрович — український залізничник, Заслужений працівник транспорту України.
 Піх Зорян Григорович — доктор хімічних наук, завідувач кафедри технології органічних продуктів університету «Львівська політехніка».